

Geografia 
 Black Earth – città della Contea di Dane, Wisconsin (Stati Uniti d'America

Musica 
 Black Earth – album degli Arch Enemy del 1996
 Black Earth – album di Fazıl Say del 1997
 Black Earth – album dei Bohren & der Club of Gore del 2002